Пехо́тный сна́йпер (, буквально «назначенный стрелок», как должность в штате), иногда называемый ма́рксман — военная учётная специальность военнослужащих рядового состава в подразделениях различных родов войск видов вооружённых сил, отдельных родах войск. 

Пехотного снайпера, как учётную специальность, следует отличать от снайперов в широком смысле, поскольку пехотный снайпер из числа рядовых военнослужащих является не одиночным бойцом, а органичной частью своего подразделения. Действуя в составе подразделения, пехотный снайпер вписан в систему огня в обороне и в наступлении, в то время как офицер-снайпер, действующий в одиночку или в составе сводного подразделения, является самостоятельной тактической и огневой единицей. Как военная специальность пехотный снайпер — это меткий стрелок на малой и средней дистанциях, действующий в составе своего подразделения. В подразделениях различных родов войск задачей рядовых снайперов является увеличение площади зон обстрела в глубину и на флангах, на расстояниях превышающих эффективную дальность огня стандартного лёгкого стрелкового оружия (автоматов, карабинов). Как само понятие «снайпер», так и понятие «марксман» являются заимствованными из английского языка, относятся к периоду новейшей истории и неразрывно связаны с развитием нарезного стрелкового оружия. Предшественниками снайперов и марксманов в период новой истории, в эпоху перехода от гладкоствольного оружия к нарезному, от наполеоновских войн и до второй половины XIX столетия, были шарпшутеры (застрельщики) — меткие стрелки, действовавшие в авангарде, арьергарде или в гуще своих подразделений в зависимости от характера боя (как егеря в Российской императорской армии и других армиях, организованных по прусскому стандарту). Как дань традиции, «марксман» и «шарпшутер» в Вооружённых силах США сохранились как квалификация стрелка с соответствующими знаками отличия.

Оснащение 

Винтовки пехотных снайперов призваны заполнить разрыв между стандартными штурмовыми винтовками пехотинцев и дальнобойными снайперскими винтовками с ручной перезарядкой. Типичная винтовка используется на дальности до 500 метров, а снайперские — на дальности до 800-1000 метров (а в определённых условиях даже более). Винтовка пехотного снайпера восполняет этот пробел, позволяя вести уверенный прицельный огонь в диапазоне от 250 до 500 метров и временами более. Обычно для оружия пехотных снайперов приспосабливают существующие модели полуавтоматических винтовок и их модернизации (таких как семейство М14). В некоторых случаях, используются версии стандартных штурмовых винтовок с улучшенной кучностью, как например, Мк 12 SPR или HK417 20" 'Sniper' Model. Иногда оружие специально конструируют для этих целей (СВД). Общей их чертой является возможность полуавтоматической стрельбы и ёмкость магазина на 10—30 патронов, в зависимости от конкретного оружия.

Пехотный снайпер в разных странах

Вооружённые силы США

Корпус Морской Пехоты 
Американские морские пехотинцы сначала использовали винтовки на базе М14, которые переделывались на базе Квантико (). Затем их заменили на M39 Enhanced Marksman Rifle, которые в свою очередь, с 2012 года, стали менять на M110 SASS. Корпус также использует адаптированную для снайперской стрельбы версию М16 — SAM-R.

Армия 
Командование 101-й воздушно-десантной дивизии армии США признало необходимость в пехотных снайперах, когда солдаты столкнулись с интенсивным огнём за пределами диапазона 300—500 метров. В ответ в штаты американской армии стали вводиться марксманы с М4, оснащённые прицелами ACOG. 82-я воздушно-десантная дивизия сформировала марксманов с М4, оснащённых прицелом ACOG, успешно действующих на дистанциях до 600 м. Некоторые подразделения этой дивизии использовали винтовки на базе М14. 3-я пехотная дивизия ограниченно использовала модифицированную М16, которая сделана в той же манере, что и SAM-R, неофициально прозванной Squad Designated Marksman Rifle (SDM-R). SDM-R проектировалась для ведения огня на дистанциях до 1000 м.

Армия США также использует винтовки семейства М14 для некоторых стрелков. Эти винтовки переделаны под жёсткую несущую фрезерованную раму вместо традиционного ложа, как правило, оснащены оптикой Leupold, и обозначаются как M-14 Enhanced Battle Rifle (и её варианты).

Сравнение с классическим снайпером 
Пехотного снайпера, «марксмана», не следует путать с «классическим» снайпером. Марксман редко работает индивидуально в отличие от снайпера. Снайперы часто снаряжаются в команды для уничтожения одиночных целей и состоят из собственно снайперов и наблюдателей. Пехотный снайпер, однако, действует в качестве постоянного члена подразделения, чаще всего взвода, работающего в тесном контакте с другими бойцами, где его навыки востребованы всегда, когда возникает потребность в поражении дальних целей, недоступных стрелкам с обычным оружием, однако при этом пехотный снайпер имеет с ними общие цели в бою. Он, в отличие от снайпера, не столь сильно нуждается в навыках маскировки на местности.

Вооружение 

Снайперы оснащаются, как правило, более точными, надёжными и мощными винтовками со скользящим затвором, например, такими, как M24, но их скорострельность намного ниже, чем у самозарядных винтовок марксманов, таких как M21 или СВД. 

Отвод пороховых газов, применяемый в самозарядных винтовках, приводит к неизбежной потери точности вследствие давления газа в газоотводе, смещающему положение ствола ещё до вылета пули. Механизм продольно-скользящего затвора же позволяет «выжать» всю энергию из пороха (при достаточной длине ствола), часть которой в газоотводной системе неизбежно тратится на перезарядку, что даёт стрелку преимущество в виде начальной скорости пули, а значит — настильности, убойной и пробивной силе. 

В номенклатуре современных винтовочных патронов нередко присутствуют специальные снайперские модификации стандартных вариантов, обычно — с бронебойной пулей и увеличенной массой порохового заряда. Стрельба ими из не предназначенного для этого оружия может негативно сказаться на долговечности оружия, а в случае недостаточной длины ствола будет потеряно преимущество в начальной скорости пули, поскольку порох не успеет сгореть до того, как пуля вылетит из ствола.

В среднем, расстояние эффективного поражения у пехотного снайпера (марксмана) не превышает 800 метров, в то время как снайпер поражает цели на расстоянии до 1000 и иногда более метров. Следует однако отметить, что многочисленные рекорды по поражению цели с больших расстояний вызваны не в меньшей степени подготовкой и знанием баллистики (что в большей степени характерно для снайперов, чем для марксманов), чем используемым оружием. 

Интенсивная подготовка снайпера, высокоточная стрельба, маскировка на местности, диверсионная подготовка, проникновение в тыл противника и разведка, корректировка артиллерийских ударов, автономная работа без поддержки и необходимость в наблюдателе, делают их роль более стратегической, чем у пехотного снайпера, входящего в состав обычных войсковых подразделений.

См. также 
 Карабинеры
 Гранатомётчик
 Огнемётчик

Примечания 

Снайперы
Воинские должности